Мэ́ри Э́лизабет Макгли́нн (; род. 16 октября 1966, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса озвучивания, кастинг-директор, режиссёр дубляжа, сценарист и певица. Наиболее известна по дубляжу аниме на английский язык и исполнения вокальных композиций в серии игр Silent Hill. Является победительницей American Anime Awards в номинации «Лучшая актриса» (за Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG).

Фильмография 
Перечислены некоторые работы.

Анимация/аниме 
 .hack//Liminality — Каору Асаба
 .hack//SIGN — Хелба
 Ai Yori Aoshi — бабушка Аой / мать Маю
 Bastard!! — Аршес Ней
 Code Geass — Корнелия Британская
 Cowboy Bebop — Джулия
 El Hazard — Дива
 Eureka Seven — Миша / Морис
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood — Доктор Бриггс / жена Доктора
 Fushigi Yūgi — Норико / Корин
 Gate Keepers — Дзюун Дзандасу
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex/2nd GIG/Solid State Society — Мотоко Кусанаги («Майор»)
 Gungrave — Миранда
 Karas — Цутигумо
 Kekkaishi — Аихи / Сирахаго
 Kurokami — Ходзё Миками
 Marvel Anime: Iron Man — Сандра
 Marvel Anime: X-Men — Марш / Рико Нирасаки
 Naruto — Курэнай Юхи / Кохару Утатанэ / Сиорэ
 Outlaw Star — Хильда / Рэйко Андо / Рэйчел Свит
 Rurouni Kenshin — Сюра / молодая Цукиока Цунан
 Serial Experiments Lain — Нави
 Shinzo — Юнгра
 Stitch! — Делия
 A Little Snow Fairy Sugar — Шерил
 Vandread — Юра Басиль Элден
 Witch Hunter Robin — кукла Джин / Мамору Кудё
 Wolf's Rain — Джагара
 X — Кано
 «На замену» / The Replacements — миссис Келпман / миссис Цупек

Компьютерные и видеоигры 
 Alpha Protocol — SIE
 Brave Fencer Musashi — Хильда
 Bushido Blade 2 — Красная Тень
 Darksiders II — Уриил / Нефилим Уиспер 5 / третья душа человека
 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening — 
 Diablo III: Reaper of Souls — женщина-крестоносец
 Final Fantasy XIII — Нора Эстейм
 Final Fantasy XIII-2 — дополнительные голоса
 Killer Is Dead — Бетти / мать Мондо
 Lightning Returns: Final Fantasy XIII — дополнительные голоса
 Marvel Avengers: Battle for Earth — Королева Веранке / Мария Хилл
 Marvel Heroes — Джессика Джонс / Лунный Дракон
 Mortal Kombat 11 — Цетрион
 Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 — Курэнай Юхи
 Naruto Shippūden: Clash of Ninja Revolution 3 — Курэнай Юхи
 Naruto: Ultimate Ninja — Курэнай Юхи
 Naruto: Ultimate Ninja 2 — Курэнай Юхи
 Naruto: Ultimate Ninja 3 — Курэнай Юхи
 Naruto: Ultimate Ninja Heroes — Цунадэ
 Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phanthom Fortress — Цунадэ
 Naruto: Ultimate Ninja Storm — Цунадэ / Курэнай Юхи
 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 — Курэнай Юхи
 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations — пятый Мезукаге Мей Теруми
 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 — пятый Мезукаге Мей Теруми
 Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir — Ластри / Приоресс / Джинни Ланнон / дополнительные голоса
 Resident Evil 6 — Лепотица
 Resident Evil: Resistance — Алекс Вескер
 Resident Evil: Revelations 2 — Алекс Вескер
 Saints Row: The Third — дополнительные голоса
 Silent Hill 2 — Мария / Мэри (HD Collection)
 Street Fighter X Tekken — Нина Уильямс
 Supreme Commander — генерал Саманта Кларк
 Tekken 5 — Нина Уильямс
 Tekken 5: Dark Resurrection — Нина Уильямс
 Tekken 6 — Нина Уильямс
 Tekken 6: Bloodline Rebellion — Нина Уильямс
 Tekken Tag Tournament 2 — Нина Уильямс / 
 The Bouncer — Ехидна
 Vampire: The Masquerade – Bloodlines — Пиша
 Vampire: The Masquerade – Redemption — Екатерина Мудрая

Телевидение 
  —  — Она написала убийство / Murder, She Wrote — Карен Рейснер (сезон 12, эпизод 23)
  —  — Квантовый скачок / Quantum Leap — Сью Энн Уинтерс (сезон 5, эпизод 21)
  —  — Шелковые сети / Silk Stalkings — Хелен Рафферти (сезон 6, эпизод 11)
  —  — Отступник / Renegade — Джейн Прескотт (сезон 5, эпизод 12)
  —  — Мир Дэйва / Dave’s World — Оливия (сезон 4, эпизод 11)
  —  — Крутой Уокер: Правосудие по-техасски / Walker, Texas Ranger — Мэрили Саммерс (сезон 2, эпизод 15)
  —  — Сестра, сестра / Sister, Sister — доктор Уилсон (сезон 5, эпизод 10)
  —  — Звёздный путь: Вояджер / Star Trek: Voyager — Даэлин (сезон 4, эпизод 20)
  —  — Зена — королева воинов / Xena: Warrior Princess — Пандора (сезон 1, эпизод 4)

  — Vanishing Son — Гвинет Парнелл (сезон 1, эпизод 3)

 The Legend of Vox Machina — режиссёр дубляжа

Документальные фильмы 
 Приключения в озвучке / Adventures in Voice Acting — играет саму себя
 Anime: Drawing A Revolution — рассказчица

Музыка

Игры 
 Top Gun: Fire At Will (1996) — Danger Zone (ремикс Fire At Will).
 Silent Hill 3 (2003) — Lost Carol, I Want Love, Letter — From the Lost Days и You’re Not Here.
 Silent Hill 4: The Room (2004) — Waiting for You, Room of Angel, Tender Sugar, , Your Rain и .
 Dance Dance Revolution Extreme (2004) — You’re Not Here и Your Rain (Rage Mix).
 Ace Combat 5: The Unsung War (2004) — The Journey Home.
 Karaoke Revolution Volume 3 (2004) — Waiting for You.
 Silent Hill: Origins (2007) — Blow Back, Shot Down In Flames, O.R.T. и Hole In The Sky.
 Silent Hill: Homecoming (2008) — One More Soul to the Call, Elle Theme, This Sacred Line и Alex Theme.
 Silent Hill: Shattered Memories (2009) — Always on My Mind, When You’re Gone, Acceptance и Hell Frozen Rain.
 Shadows of the Damned (2011) — Take Me to Hell (Broken Dreams), As Evil As Dead и Different Perspectives.
 Silent Hill: Downpour (2012) — Intro Perp Walk и Bus to Nowhere.
 Dishonored (2012) — Honor For All.
 Silent Hill: Book of Memories (2012) — Now We’re Free и Love Psalm.
 Kholat (2015) — Farewell.
 The Medium (2021) — Voices, Across The Shore и Fade.

Фильмы 
 2006 — «Сайлент Хилл» / Silent Hill — Letter — From the Lost Days, Lost Carol и You’re Not Here.
 2012 — «Сайлент Хилл 2» / Silent Hill: Revelation 3D — Silent Scream.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США